L'expression « souris naine » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 la Souris naine ou Rat des moissons () ;
 la Souris naine d'Afrique () ;
 la Souris naine de Chine ou Loir pygmée de Chine ().

Articles connexes

Références 

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Platacanthomyidae
Nom de rongeur ambigu